Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lAlma Juventus Fano 1906 nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.

Rosa

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Campionato

Classifica

Risultati

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-out 

In virtù della migliore posizione in classifica, il Fano ha ottenuto la salvezza nonostante il pareggio di 1-1, condannando il Castelfidardo alla retrocessione in Eccellenza.

Coppa Italia Serie D

Risultati

Turno preliminare

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche individuali

Collegamenti esterni 
 
 

2021-2022